O Bayamón Football Club, é um clube de futebol profissional de Porto Rico. Disputa o campeonato porto-riquenho e é afiliado ao Puerto Rico Islanders.

Elenco

Ligações externas 
Site oficial

Futebol de Porto Rico